Molara bezeichnet

 eine Insel vor der Nordostküste Sardiniens, siehe Molara (Insel)
 eine Siedlung in der italienischen Gemeinde Grottaferrata
 die Grotta della Molara, ein Naturschutzgebiet nach dem gleichnamigen Hypogäum auf dem Territorium der sizilianischen Stadt Palermo